Нуево Белен има више значења:

 Нуево Белен (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Белен (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику